Иван Андреевич Полетика (1722—1789) — российский врач, профессор, доктор медицины (с 1754).

Биография 
Отцом Ивана Андреевича был представитель казацкой старши́ны, бунчуковый товарищ, а позже войт г. Ромны Андрей Павлович Полетика (ок. 1708—1773). Их предок шляхтич Иван Иванович Полетика (Политика), записанный в казацкий реестр 1649 года казаком Лубенской сотни Миргородского полка, был убит в 1673 в битве под Хотином во время польско-турецкой войны, оставив сиротами двух малолетних сыновей Павла и Григория.

И. А. Полетика в 1735-1746 прошел курс обучения в Киево-Могилянской академии, затем на свои средства продолжил изучать медицину в университете немецкого города Киль (ныне Университет имени Христиана Альбрехта). Был церковнослужителем у российской посольской Екатерининской церкви г.Киль.

В 1750 поступил учеником в Санкт-Петербургский военно-сухопутный генеральный госпиталь, но вскоре вновь уехал за границу, поступил в медицинскую академию Киля и в 1754 получил степень доктора медицины в Лейденском университете (Голландия) за диссертацию «Dissertatio medica inauguralis de morbis haerediteris» («Иннаугурационная медицинская диссертация про наследственные болезни»), после чего Кильский университет избрал его, первым из российских подданных в иностранном университете, профессором.

В 1756 вернулся в Россию и вскоре был назначен, также первым из русских, старшим доктором сухопутного госпиталя. Здесь он вступил в ожесточенную борьбу со злоупотреблениями и хищничеством, практиковавшимися военной коллегией и особенно начальником госпиталя генералом Вертером, и благодаря поддержке архиятра Кондоиди добился в значительной степени устранения их и отставки Вертера.

С 1768 служил доктором при карантинной заставе в Василькове Киевской губернии, самоотверженно боролся с эпидемией чумы. Должность васильковского карантинного врача он занимал в течение 20 лет до самой смерти. Кроме того, И. А. Полетика успешно работал в карантинном госпитале в Киеве.

Семья 
И. А. Полетика был женат на турчанке, захваченной русскими при взятии Очакова. В браке с ней родились:
 Александр,
 Михаил (1768—1824), секретарь императрицы Марии Фёдоровны, жены Павла I, действительный статский советник,
 Анна,
 Екатерина (1772—1842), фрейлина,
 Наталья,
 Пётр (1778—1849), дипломат, сенатор, действительный тайный советник,
 Апполон (до 1782), выпускник Пажеского Корпуса,
 Иван (младший).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Полетика, Иван Андреевич на сайте Родовид 

Иван Андреевич
Медики Российской империи
Выпускники Киево-Могилянской академии
Доктора медицинских наук